Quint Fabi Vibulà Ambust, cònsol de Roma el 412 aC
 Quint Fabi Ambust (tribú), tribú amb potestat consolar el 390 aC
 Quint Fabi Ambust (dictador), dictador el 321 aC